Фрейд, також допустимим є Фройд — єврейське прізвище.

 Амалія Фрейд (1836–1930) — мати Зигмунда Фрейда.
 Анна Фрейд (1895–1982) — психолог та психоаналітик, донька Зигмунда Фрейда.
 Зигмунд Фрейд (1856–1939) — австрійський психолог, психіатр та основоположник психоаналізу.
 Люсьєн Фрейд (1922–2011) — британський художник, онук Зигмунда Фрейда.

Єврейські прізвища